Cristina Ioriatti – ex arciera italiana
 Ermanno Ioriatti – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Mauro Ioriatti – ex calciatore italiano